Ricaurte steht für 

 Antonio Ricaurte, südamerikanischer Unabhängigkeitskämpfer
 Luis Enrique Orellana Ricaurte (1914–1997), Weihbischof in Quito, Peru

in Ecuador:
 Ricaurte (Azuay), Parroquia rural im Kanton Cuenca, Provinz Azuay
 Ricaurte (Los Ríos), Parroquia rural im Kanton Urdaneta, Provinz Los Ríos
 Ricaurte (Manabí), Parroquia rural im Kanton Chone, Provinz Manabí
 Ricaurte (Tululbí), Hauptort der Parroquia rural Tululbí im Kanton San Lorenzo, Provinz Esmeraldas

in Kolumbien:
 Provinz Ricaurte, Provinz des Departamento de Boyacá in Kolumbien